Международный конкурс музыкантов имени королевы Сони () — соревнование исполнителей академической музыки, проходящее в Норвегии начиная с 1988 года. Среди его инициаторов был, прежде всего, дирижёр Марис Янсонс, руководитель Филармонического оркестра Осло. Первоначально конкурс проводился раз в четыре года среди пианистов и в таком формате состоялся дважды. Однако в 1995 году, в связи со столетием Кирстен Флагстад, было решено провести конкурс вокалистов; этот опыт был сочтён удачным, и с тех пор соревнуются вокалисты раз в два года. Патроном конкурса является королева Норвегии Соня.

Жюри конкурса в 1995—2007 гг. возглавлял оперный дирижёр Менно Фенстра. Среди членов жюри в разные годы были Джоан Сазерленд, Тереса Берганса, Криста Людвиг, Тео Адам, Биргит Нильссон и другие выдающиеся певцы.

Лауреаты

Ссылки 

 Официальный сайт 

Конкурсы пианистов
Конкурсы вокалистов
Академическая музыка в Норвегии